Eva Hallström kan syfta på:

Eva Hallström, (1942–1997), en svensk konstnär
Eva Hallström, född 1939, svensk konstnär, etnolog och tidigare textilintendent vid Textilmuseet i Borås